Freyberg steht für:
 Freyberg (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Freyberg (Apfel), Apfelsorte
 Freyberg Mountains, ein Gebirge in Antarktika
 Freyberg Brauerei, ehemalige Brauerei in Halle (Saale)

Freyberg ist der Name folgender

Orte:
 Freyberg (Gutenzell-Hürbel), Ortsteil der Gemeinde Gutenzell-Hürbel, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg, Deutschland
 Freyberg, 1920 bis 1945 Freyhof, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Wola (Budry), Dorf im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Adelsgeschlechter:
 Freyberg (Adelsgeschlecht), süddeutsches Adelsgeschlecht
 Freyberg-Eisenberg, Linie des süddeutschen Adelsgeschlechtes
 Freyberg-Eisenberg zu Hohenfreyberg, Linie des süddeutschen Adelsgeschlechtes
 Freyberg-Eisenberg zu Hopferau, Linie des süddeutschen Adelsgeschlechtes
 Baron Freyberg of Wellington in New Zealand and of Munstead in the County of Surrey, erblicher britischer Adelstitel 

Siehe auch:
 Freiberg (Begriffsklärung)
 Friberg